Зафараба́дский район () — административный район в Согдийской области Республики Таджикистан.

Образован 20 декабря 1965 года. Районный центр — посёлок городского типа Зафарабад, расположенный в 106 км западнее города Худжанда. Территория Зафарабадского района составляет 441,0 км².

География 
Зафарабадский район расположен между Туркестанским хребтом и Ферганской долиной. На севере, западе и юго-западе граничит с Сырдарьинской и Джизакской областями Узбекистана, на юге — с Истаравшанским районом, на востоке — с Спитаменским районом Согдийской области Таджикистана.

Население 
Население по оценке на 1 января 2022 года составляет 77 400 человек, в том числе городское — в посёлках Зафаробод (18,2 тыс.), Мехнатобод (12,2 тыс.), Сугдиён (11,2 тыс.) — 53,7 % или 41 600 человек..

Административное деление 
В состав Зафарабадского района входят 3 посёлка городского типа — Зафаробод, Мехнатобод, Сугдиён, а также 2 сельских общин ():
 
Главой Зафарабадского района является Председатель Хукумата, который назначается Президентом Республики Таджикистан. Главой правительства Зафарабадского района является Председатель Хукумата. Законодательный орган Зафарабадского района — Маджлис народных депутатов, который избирается всенародно на 5 лет.

Примечания 

Районы Согдийской области